Хьельм (Hjelm) — скандинавская фамилия. Известные носители:

 Хьельм, Амалия (1846—1916) — шведский композитор.
  (1922—2004) — шведский актёр и режиссёр.
  (1746—1813) — шведский химик.
 Хьельм, Титус (род. 1974) — финский учёный и музыкант.

См. также 
 Ельм (остров)
 Шлем